Cet article recense les églises dédiées à saint Beauzire.

France 
 Église Saint-Beauzire, Saint-Beauzire, Haute-Loire
 Église Saint-Beauzire, Trizac, Cantal

Saint-Beauzire